Shangcheng bezeichnet:

 den Stadtbezirk Shangcheng (上城区) der bezirksfreien Stadt Hangzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Shangcheng (Hangzhou)
 den Kreis Shangcheng (商城县) der bezirksfreien Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan, siehe Shangcheng (Xinyang)
 die Großgemeinde Shangcheng (商城镇) im Kreis Cheng’an in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Shangcheng (Cheng’an)
 das Straßenviertel Shangcheng (商城街道) der Stadt Yanshi in der chinesischen Provinz Henan, siehe Shangcheng (Yanshi)
 das Straßenviertel Shangcheng (上城街道) im Stadtbezirk Yuancheng in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Shangcheng (Yuancheng)